Er zijn meerdere plaatsen met de naam Farnham.

In het Verenigd Koninkrijk:
 Farnham (Surrey)
 een aantal kleine dorpjes:
 Farnham (Cheshire)
 Farnham (Dorset)
 Farnham (Essex)
 Farnham (North Yorkshire)
 Farnham (Suffolk)
 Farnham (Wales)

Elders:
 Farnham (Canada) in Quebec
 Farnham (New York)